Azadegan League (1991/1992) był 7. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 12 zespołów podzielone na dwie grupy. Tytułu z 1990 obroniła drużyna Esteghlal Teheran. Nowym mistrz Iranu została drużyna PAS Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Farszad Pious, który w barwach klubu Persepolis Teheran strzelił 11 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
1991 w Iranie
1992 w Iranie